Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Augusta или HMS Auguste, и еще два планировались:

 HMS Auguste — 60-пушечный линейный корабль 4 ранга; захвачен у французов в 1705; выброшен в плохую погоду на берег острова Анхольт и разбился в 1716.
 HMS Augusta — 60-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1736; разобран к 1765.
 HMS Augusta — 64-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1763; сгорел в 1777.
 HMS Augusta — яхта; спущена на воду в 1771; переименована в HMS Princess Augusta в 1773; продана в 1818.
 HMS Augusta — канонерская лодка, бывший баркас; закуплена в 1795; в строю как минимум до 1801.
 HMS Augusta планировался как a 74-пушечный корабль 3 ранга; заложен в 1806, но отменен в 1809.
 HMS Augusta — шхуна, бывшее гражданское судно Policy; закуплена в 1819; продана в 1823.
 HMS Augusta — 2-пушечная шхуна; спущена на воду в 1853; в строю как минимум до 1866.
 HMS Augusta планировался как тральщик типа Catherine; предназначен для передачи Королевскому флоту в 1943, но удержан ВМС США как USS Devastator (AM-318).

См. также 
 HMY Augusta — 8-пушечная королевская яхта; спущена на воду в 1677 как HMY Charlotte; переименована в HMY Augusta в 1761; разобрана в 1771.
 HMS Princess Augusta